IBH ist die Abkürzung für:
 Internationale Bodensee-Hochschule
 Investitionsbank Hessen
 IBH-Holding

IBH